Miguel García (compositor) (segle XVIII), frare cistercenc pertanyent al convent de San Basilio a Madrid 
 Miguel García-Baró (Madrid, 1953), filòsof i professor universitari espanyol
 Miguel García de la Herrán (1880 - Madrid, 1936), militar i enginyer espanyol 
 Miguel García Vivancos (Mazarrón, 1895 - Còrdova, 1972), pintor espanyol i anarquista, membre de la CNT 
 Miguel Ángel García Domínguez (Lebrija, 1962), futbolista andalús que ocupava la posició de defensa 
 Miguel Ángel García Hernández o Ángel García Hernández (Vitòria, 1900 - Osca, 1930), militar basc que va encapçalar l'intent insurreccional republicà
 Miguel Ángel García-Lomas Mata (Madrid, 1912 - 1976), polític, arquitecte i alcalde de Madrid
 Miguel Ángel García Pérez-Roldán
 Alicia de Miguel García (València, 1956), metgessa i política valenciana